Ženská dvouhra Coupe Banque Nationale 2017 probíhala v polovině září 2017. Do singlové soutěže québeckého tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla druhá nasazená a 48. hráčka žebříčku Océane Dodinová z Francie, která před druhým kolem z turnaje odstoupila pro závrať.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala maďarskou turnajovou trojku Tímeu Babosovou po třísetovém průběhu 5–7, 6–4 a 6–1. Na okruhu WTA Tour si tak 23letá belgická šampionka připsala premiérové turnajové vítězství, když na každé z předchozích akcích probíhající sezóny nevyhrála více než jeden zápas. V duelu odvrátila deset z jedenácti brejkbolových příležitostí soupeřky. V následném vydání žebříčku postoupila na 68. příčku, což znamenalo posun o 30 míst.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Tenisový turnaj v Quebecu
WTA Tour 2017